La  du Tour d'Espagne 1998 a eu lieu le  autour d'Alcúdia (Majorque), en contre-la-montre. Elle a été remportée par Abraham Olano.

Récit 
Abraham Olano, dans un grand jour, écrase ce contre-la-montre et s'empare du maillot amarillo de leader. Laurent Jalabert prend la  de cette étape et remonte à la  du général.

Classement de l'étape

Classement général

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 1998

Liens externes 
  Le Tour d'Espagne 1998 sur le site officiel du Tour d'Espagne
  L'étape sur autobus.cyclingnews.com
  

09
1998-09
1998, 09